Cabernet franc – varietà di uva originaria della zona della Gironda (Francia)
Cabernet-Sauvignon – vitigno originario delle zone di Médoc e Graves (Francia)